Le thé peut désigner :
 Le thé, une infusion préparée à partir des feuilles de théier ;
 Le thé de chrysanthème, une infusion de fleur de chrysanthème, ne contenant généralement pas de théier ;
 Le thé d'Oswego, boisson issue de la monarde ;
 Le thé, une collation prise dans l'après-midi.

Voir aussi 

 Théier